Die schwedische Elitserien im Schach 2001/02 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2001 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, ENG = England, EST = Estland, FIN = Finnland, GER = Deutschland, KAZ = Kasachstan, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Farsta SK

Schack 08

Lunds ASK

Södra SASS

Schacksällskapet Manhem

Wasa SK

SK Kamraterna

Limhamns SK

Eskilstuna SK

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Die Elitserien 2001/02 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.

Weblinks 
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2001/02 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002